

Persone 
 Anatolij Davydov (1953) – calciatore e allenatore di calcio russo
 Denis Alekseevič Davydov (1995) – calciatore russo
 Denis Vasil'evič Davydov (1784-1839) – poeta e militare russo
 Dmitrij Anatol'evič Davydov (1975) – calciatore russo
 Gavriil Ivanovič Davydov – navigatore russo
 Jakov Davydov – agente segreto, diplomatico e politico sovietico
 Karl Jul'evič Davydov – compositore russo
 Oleksandr Serhijovič Davydov – fisico sovietico e ucraino
 Sergej Davydov (1979) – pattinatore russo e bielorusso
 Sergej Jur'evič Davydov (1979) – calciatore russo
 Sergej Sergeevič Davydov (1985) – calciatore russo
 Serhij Davydov (1984) – calciatore ucraino
 Vladimir Nikolaevič Davydov (1849-1925) – attore teatrale russo
 Vitalij Davydov – hockeista su ghiaccio sovietico

Altro 
 3126 Davydov – asteroide del sistema solare

Pagine correlate 

Davidov
Davidoff